Krossá (Markarfljót), een zijrivier van de Markarfljót in IJsland  
Krossá (Skjálfandafljót), een zijrivier van de Skjálfandafljót in IJsland
Krossá (Bitrufjörður), een zalmriviertje in IJsland